Стършел може да се отнася за:

 Стършели (Vespa), род ципокрили насекоми
 „Стършел“, български вестник
 Стършел (роман), книга на Етел Лилиан Войнич
 Р-045/Р-046 Стършел, български боеприпаси за радиоелектронна борба
 Стършел (филм, 1955), филм на Александър Файнцимер
 Стършел (филм, 1980), филм на Николай Машченко